Светско првенство у хокеју на леду - Дивизија II 2007. је хокејашки турнир који се одржава под окриљем Светске хокејашке федерације (ИИХФ).

Такмичење

Група А 
Мечеви групе А играли су се у Загребу (Хрватска).

 се пласирала у Дивизију I

 је испала у Дивизију III.

Група Б 
Мечеви групе Б играли су се у Сеулу (Јужна Кореја).

 се пласирала у Дивизију I

 је испала у Дивизију III.

Види још 
 Хокеј на леду
 Светско првенство у хокеју на леду 2007.
 Светско првенство у хокеју на леду 2007 — Дивизија I
 Светско првенство у хокеју на леду 2007 — Дивизија III

Референце

Спољашње везе 

Званични сајт

Светска првенства у хокеју на леду
Хокеј на леду у Хрватској
Хокеј на леду у Јужној Кореји
Хокеј на леду у 2007.
Спорт у 2007.